Saint Helena peut faire référence à :

Lieux

Océan Atlantique 
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, territoire britannique d'outre-mer
 Saint Helena, nom anglais de l’île de Sainte-Hélène, la plus peuplée du territoire d'outre-mer précédent

Australie 
 L', dans le Queensland
 Le , dans le Queensland
 , quartier de Melbourne, dans l'État de Victoria

États-Unis 

 St. Helena, village du comté de Pender, en Caroline du Nord
 L'île Saint Helena, île barrière du comté de Beaufort, en Caroline du Sud
 mont Saint Helena, mont qui fait partie de la chaîne des monts Mayacamas, en Californie
 Saint Helena, ville du comté de Napa, en Californie
 La  (American Viticultural Area), région viticole dans la vallée de Napa, en Californie
 La paroisse de Sainte-Héléna, paroisse dont le siège est à Greensburg, en Louisiane
 , quartier de Baltimore, au Maryland
 St. Helena, village du comté de Cedar, au Nebraska

Autres usages 
 RMS St Helena (1989), paquebot mixte britannique
 , jeu de patience
 L', ancienne école secondaire pour filles de Chesterfield, au Royaume-Uni
 L', école secondaire de Colchester (Essex), au Royaume-Uni
 St Helena, pièce de théâtre de Robert Cedric Sherriff

Voir aussi 
 
  
 

Homonymie de toponyme